Zwischen den Zeilen ist der Titel folgender Werke:
 Zwischen den Zeilen (1977) (Between the Lines), US-amerikanischer Spielfilm von Joan Micklin Silver (1977)
 Zwischen den Zeilen (1987) (84 Charing Cross Road), britisch-amerikanischer Spielfilm von David Hugh Jones (1987)
 Zwischen den Zeilen (2018) (Doubles vies), französischer Spielfilm von Olivier Assayas (2018)
 Heiter bis tödlich: Zwischen den Zeilen, deutsche Krimiserie (2013)

Weitere Bedeutung:
 Zwischen den Zeilen (Zeitschrift), von Urs Engeler herausgegebene „Zeitschrift für Poesie und ihre Poetik“ (1992–2011)